Seit steht für:

Personen:
 Seit (Mönch) (um 800), , Mönch und Schriftsteller
 Stefan Seit (* 1971), deutscher Philosoph

Geographie:
 Seit (Leifers), Weiler in Südtirol
 Seit (See), auch Siit oder Siet, Vulkansee auf der philippinischen Insel Jolo